French Open 2020 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 22–25 września na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrane 
  Astra Sharma

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

French Open 2020
French Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet‎